ADB est un sigle qui peut signifier :
 , un fabricant de matériel de réception de télévision numérique ;
 Allgemeine deutsche Bibliothek (AdB), une revue bibliographique publiée de 1765 à 1798 par Friedrich Nicolai ;
 Allgemeine Deutsche Biographie, un livre de références sur les biographies allemandes ;
 Apple Desktop Bus, un bus d'interconnexion des périphériques de bureau pour les ordinateurs Apple ;
 Android Debug Bridge, un programme client/serveur gérant l'état d'un émulateur ou d'un périphérique Android ;
 différentiel à glissement limité électronique ;
 Asian Development Bank.

ADB est un code qui peut signifier :
  ;
 .